Vitouch ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Vitouch (* 1951), österreichische Moderatorin und Politikerin (SPÖ)
 Oliver Vitouch (* 1971), österreichischer Psychologe und Kognitionswissenschaftler
 Peter Vitouch (* 1947), österreichischer Kommunikationswissenschaftler